Исак Курбанович Мусабаев (22 октября 1910, Наукент, Российская империя — 28 декабря 2003, Ташкент) — советский и узбекский врач-инфекционист.

Биография 
Родился 22 октября 1910 года в Наукенте. В 1930 году поступил в Самаркандский медицинский институт, который он окончил в 1935 году. В процессе учёбы в данном институте, он показал наилучшие результаты и после окончания, был оставлен администрацией и проработал с 1935 по 1941 год. В 1941 году в связи с началом ВОВ был призван в армию и отправлен на фронт, где он воевал вплоть до 1944 года. После демобилизации вернулся в Самаркандский медицинский институт, где проработав с 1944 по 1949 год, пошёл на повышение — с 1949 по 1951 год заведовал кафедрой инфекционных болезней. В 1951 году решил связать свою жизнь с Ташкентом и переехал туда, где с 1951 по конец 1980-х годов заведовал кафедрой Института усовершенствования врачей, одновременно с этим с 1962 по 1970 год занимал должность заместителя директора Ташкентского НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней. С конца 1980-х — начала 1990-х годов — на пенсии.

Скончался в 28 декабря 2003 года. Похоронен на кладбище Ялангач-2 в Ташкенте.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены медицинской микробиологии. Автор 320 научных работ и 12 монографий.
 Описал малоизвестные инфекционные болезни, которые вскоре станут известны медицине и науке, и будут предприняты шаги к их лечению — аденовирусная инфекция, вирусный гастроэнтерит, геморрагическая лихорадка, листереллёз, ку-лихорадка, мононуклеоз, орнитоз и хориоменингит.
 Предложил классификацию клинических форм вирусного гепатита, дизентерии и холеры.
 Установил характер нарушений в организме при гриппе и кишечных инфекциях.

Членство в обществах 
 1961-91 — Член-корреспондент АМН СССР.
 1966-91 — Академик АН Узбекской ССР.

Награды и премии 
 Орден Знак Почёта.
 Орден Ленина.
 Орден Трудового Красного Знамени (3-х кратный кавалер).

Литература 
 Биологи. Биографический справочник. — Киев.: Наукова думка, 1984. — 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.
 Подробная биография на официальном сайте БМЭ.

Родившиеся в Ферганской области (Узбекистан)
Врачи по алфавиту
Инфекционисты по алфавиту
Учёные по алфавиту
Врачи СССР
Врачи Узбекистана
Инфекционисты СССР
Инфекционисты Узбекистана
Академики АН Узбекской ССР
Похороненные в Ташкенте